Az 535-ös jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Abony, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2425-ös járat 2016. december 11-étől 535-ös jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||20
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||19
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||18
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Béke tér||17
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, kórház||16
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, sorompó||15
|
|-
|6|| Faiskola||14
|
|-
|7|| Botonddűlő||13
|
|-
|8|| 3. sz. vasúti őrház||12
|
|-
|9|| Kengyeldűlő||11
|
|-
|10|| Kecskés Csárda, ÁG. v. bolt||10
|align=left|
|-
|11|| Kecskés Csárda, vasúti átjáró||9
|
|-
|12|| Borsos tanya||8
|
|-
|13|| Kinizsi Tsz.||7
|
|-
|14|| Abony, élelmiszerbolt||6
|align=left|
|-
|15|| Abony, Kossuth térvégállomás||5
|align=left|
|-
|16|| Abony, általános iskola||4
|
|-
|17|| Abony, óvoda||3
|
|-
|18|| Abony, Bartók Béla út||2
|
|-
|19|| Abony, Dobozi utca||1
|
|-
|20|| Abony, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Abony autóbuszvonalai